ТОА — многозначная аббревиатура:
 ТОА — теплообменный аппарат
 ТОА — теоретические основы акустики
 ТОА — тубоовариальный абсцесс

См. также 
 ТОАТ — теоретические основы автоматики и телемеханики
 Тоа
  — аббревиатура латиницей